Localități, Ungaria
A